Ünal peut faire référence à:

Patronyme 
 Enes Ünal (né en 1997), footballeur turc ;
 Gökhan Ünal (né en 1982), footballeur turc.

Prénom 
 Ünal Aysal (né en 1941), homme d'affaires turc;
 Ünal Karaman (né en 1966), footballeur et entraîneur turc.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme turc